Димитри Льенар (; ) — французский футболист, полузащитник и капитан французского клуба «Страсбур».

Карьера игрока 
Льенар вырос в деревне Эвет-Сальбер и начинал заниматься футболом в клубе «Сермаманьи», затем отправился в клуб своего родного города «Бельфор», прежде чем присоединиться к учебному центру «Сошо» (Монбельяр) в возрасте двенадцати лет. Не будучи принятым клубом, он покинул центр в возрасте пятнадцати с половиной лет, и вернулся в «Сермаманьи», дебютировав в «дивизионе почёта», однако, затем снова вернулся в «Бельфор».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на lequipe.fr
 

Футболисты Франции
Игроки ФК «Бельфор»
Игроки ФК «Мюлуз»
Игроки ФК «Страсбур»